Carlo Montrasio – calciatore italiano
 Raf Montrasio – chitarrista italiano